Baljon ist der Familienname folgender Personen: